Охридская архиепископия (историческая)
 Македонская православная церковь — Охридская архиепископия
 Православная Охридская архиепископия Сербского патриархата